Яросла́вский — фамилия и топоним.

География 
 Ярославский — посёлок городского типа в Хорольском районе Приморского края.
 Ярославский — посёлок в Ленском районе Якутии.

Фамилия 
 
 Ярославский, Андрей Михайлович (род. 1976) — российский бизнесмен.
 Ярославский, Василий Иванович — харьковский чиновник-землемер, мемуарист, племянник Петра Антоновича.
 Ярославский, Вячеслав Юрьевич (род. 1985) — белорусский футболист.
 Ярославский, Емельян Михайлович (1878—1943) — советский политический деятель.
 Ярославский, Михаил Иосифович (1928—1985) — советский физик.
 Ярославский, Пётр Антонович (1750—1810) — харьковский губернский архитектор.
 Ярославский, Сергей Николаевич (в монашестве Кассиан; 1899—1990) — архиепископ РПЦ Кассиан.
 Ярославский, Фрунзе Емельянович (1924—1983) — генерал-майор авиации, заслуженный военный лётчик СССР.

Прочее 
 «Ярославский» — федеральный заказник зоологического профиля на левом берегу Волги в Ярославской области.
 «Ярославский» — ликёро-водочный завод в Ярославле.

См. также 
 Ярославский комсомолец
 Ярославский переулок
 Ярославский проспект (значения)
 Ярославский район
 Ярославские
 Ярославская
 Ярославское

Примечания